Skøjteløber kan henvise til flere artikler:

Skøjteløber (person) – en person, som står på skøjter
Skøjteløber (insekt) – et dyr, et insekt